Guido Guerrini – compositore italiano
 Guido Guerrini – pilota di rally e viaggiatore italiano
 Guido Guerrini – medico e rettore dell'Università di Bologna